Абубакар — арабське і африканське прізвище або ім’я. Відомі носії:
 Абдусалам Абубакар (1942) — нігерійський державний діяч, президент Нігерії в 1998-1999.
 Алію Аду Абубакар (1996) — нігерійський футболіст.
 Венсан Абубакар (1992) — камерунський футболіст.
 Яссер Абубакар (1992) — катарський футболіст.